Быков, Николай Иванович:
 Быков, Николай Иванович (1786—1851) — купец, городской голова Перми в 1838—1841 гг.
 Быков, Николай Иванович (1907—1982) — полковник Советской армии, Герой Советского Союза.
 Быков, Николай Иванович (1925—1995) — полный кавалер ордена Славы.